Conclave de 1590 peut faire référence à :

 Conclave de septembre 1590
 Conclave d'octobre 1590